Массе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер
 Массе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр